

Turquia 
Laodiceia (Frígia) — ou Laodicea ad Lycum (lit.: "Laodiceia no Lico"), na Frígia
Laodiceia Pôntica — no Ponto
Laodiceia Combusta — na Pisídia

Síria 
Kadesh — atualmente a aldeia de Tell Nebi Mend, situada a sul de Homs, junto à fronteira com o Líbano e localização provável de Laodicea ad Libanum (Laodiceia do Líbano), também conhecida como Laodiceia Scabiosa, Laodiceia Cabiosa e Laodiceia do Orontes
Laodiceia ad Mare — antiga cidade síria atualmente a moderna cidade de Latáquia, na Turquia.

Outros países 
 Beirute — antiga Laodiceia da Fenícia), no Líbano
 Laodiceia (Arcádia) — na Grécia
 Laodiceia (Mesopotâmia) — no Iraque
 Laodiceia (Média) — onde atualmente está Niavande, no Irã

Desambiguações de topônimos